Гайниямакский сельсовет — муниципальное образование в муниципальном районе Альшеевский район Республики Башкортостан Российской Федерации.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

До декабря 1986 года в состав сельсовета входила деревня Новопокровка, исключенная из учетных данных указом Президиума Верховного Совета Башкирской АССР от 12.12.1986 № 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов».

Примечания 

Муниципальные образования Альшеевского района
Сельские поселения Башкортостана